En  :
 Budzów, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Budzów, village de la voïvodie de Łódź.
 Budzów, village de la voïvodie d'Opole.
 Budzów, village de la voïvodie de Petite-Pologne et siège de
 Budzów, gmina de Petite-Pologne.